Podiata (Sulcozoa) — таксон еукаріотів високого рівня, який запропонував Кавальє-Сміт 2012 року. Початково до таксону Sulcozoa Кавальє-Сміт об'єднав два таксони: Apusozoa (у складі Apusomonadida і Breviatea) та Varisulca (у складі Diphyllatea, Planomonadida, Discocelida, Rigifilida і Mantamonadida). Кавальє-Сміт вважав, що нащадками Sulcozoa є опістоконти (зокрема, усі тварин та справжні гриби), а також амебозої. Sulcozoa разом із їх нащадками Кавальє-Сміт назвав подіатами ().  

Однак уже 2015 року стало зрозуміло, що Sulcozoa та Sarcomastigota (Cavalier-Smith, 1983) є парафілетичними групами, до яких належать лише деякі (можливо, багато, але не всі) подіати, які не є тваринами чи грибами. 
Зокрема, Apusomonadida і Breviatea (які Кавальє-Сміт об'єднував у таксон Apusozoa) на філогенетичному дереві утворювали окрему кладу, сестринську до опістоконтів. 

2018 року у кладу CRuM об'єднали відкритий незадовго до того рід Collodictyon та Rigifilida & Mantamonadida. Ancyromonadida, схоже, утворилися поза межами цієї групи.

Джерела

Посилання 
 

Еукаріоти